Friedrich der Friedfertige ist der Beiname bzw. Epitheton folgender Personen:

* Friedrich IV. (Meißen und Thüringen) (1384–1440), Wettiner, Markgraf von Meißen und von Thüringen
 Friedrich III. (Baden) (1327–1353), Markgraf von Baden